José María Gil-Robles y Quiñones (1898 - 1980) polític espanyol, líder de la CEDA durant la Segona República Espanyola
 José María Gil-Robles y Gil-Delgado (1935 - ) polític espanyol, ex-President del Parlament Europeu i fill de l'anterior.